

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 20, w tym 14 podstawowych
 Zaborze – część miasta Kraków
 Zaborze – część miasta Zabrze
 Zaborze – część wsi Sipiory w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Kcynia
 Zaborze – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Karczmiska 
 Zaborze – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Sadkowice 
 Zaborze – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki 
 Zaborze – wieś w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Oświęcim 
 Zaborze – część wsi Paprotno w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Wyśmierzyce
 Zaborze – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Platerów 
 Zaborze – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Nasielsk 
 Zaborze – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pokrzywnica 
 Zaborze – część wsi Rytele-Olechny w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Ceranów
 Zaborze – przysiółek wsi Górno w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Sokołów Małopolski
 Zaborze – wieś w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Chybie 
 Zaborze – wieś w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Żarki 
 Zaborze – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica 
 Zaborze – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Morawica 
 Zaborze – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Słupca
 Zaborze – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Gryfino
 Zaborze – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój

Miejscowości na Ukrainie 
 Zaborze – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie żółkiewskim

Miejscowości na Białorusi 

 Zaborze – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Plusy.
Zaborze – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Achremowce.
Zaborze – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Parafianowo.
Zaborze  – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa.
Zaborze  – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Koroby.
Zaborze – w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.
Zaborze – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.
Zaborze Koleśnickie – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.
Zaborze – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.
Zaborze – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.
Zaborze – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.

Miejscowości na Litwie 

 Zaborze – kolonia w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, starostwie Daugieliszki Nowe.

Inne 
 Zaborze – nieofic. część wsi Borzysławiec w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów

Zobacz też 
 Puszczykowo-Zaborze, Zaborze Krzeczanowskie, Zaborze Południe, Zaborze Północ